«Ми́стер Ро́бертс» () может означать:

 «Мистер Робертс» — роман Томаса Хеггена (1946).
 «Мистер Робертс» — пьеса по роману Хеггена (1948).
 «Мистер Робертс» — телефильм-экранизация пьесы (1984).
 «Мистер Робертс» — экранизация романа Хеггена (1955).
 «Мистер Робертс» — телесериал по роману Хеггена (1965).